Кахалу — топоним.

 Кахалу — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кахалу — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.